Canary Wharf (crossrail)
Canary Wharf (gebouwencomplex), een groot financieel centrum in ontwikkeling in het district Tower Hamlets in Londen
Canary Wharf (metrostation), een station van de metro van Londen aan de Jubilee Line
Canary Wharf (station), een station van de Docklands Light Railway in het gelijknamige deel van Londen